Боасеј може да се односи на:

 Боасеј (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Боасеј (Горња Вијена), насељено место у Француској, у департману Горња Вијена